Военный сбор — словосочетание, которое может означать:
 Военный сбор — сбор в военном деле.
 Военный сбор — военно-налоговую марку.